Улица Комко () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Владимира Неговского до улицы Красносельского, исторически сложившаяся местность (район) Забаровка. 

Примыкает переулок Нефтяников.

История 
До включения в декабре 1973 года посёлка Забаровка в состав города Чернигова, улица была без названия. 

10 апреля 1974 года улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза, уроженца Черниговщины Аркадия Ивановича Комка, согласно решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

Застройка 
Улицу разделяет на две части (без прямого проезда) безымянный ручей с прудом, впадающий в реку Белоус. Начало улицы (восточная часть) — участок длиной 270 м от улицы Неговского делает полукруг до тупика в направлении улицы Неговского, есть проезд к улице Нефтяников. Конец улицы (западная часть) — участок длиной 200 м пролегает в западном направлении от ручья к улице Красносельского. Парная и непарная стороны улицы занята усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. с 335 КОМКА  ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова